Il monte Motta (2.823 m.s.l.) è una montagna delle alpi Cozie, situato di fronte a Borgata, una frazione di Sestriere, in provincia di Torino.

Caratteristiche

Il toponimo ufficiale ha subito una variazione nel tempo. Sulla vecchia cartografia è riportato con il nome  monte Banchetta, mentre 

Punto di partenza della discesa libera e dello slalom supergigante nelle gare del mondiale del '97 e nelle finali della coppa del mondo del 2004, è stato inoltre la partenza per le discipline veloci maschili durante i XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006; fino alla fine degli anni ottanta alle sue pendici era situato l'arrivo della funivia Sestriere-Banchetta-Motta.

Note

Cartografia
 Cartografia ufficiale italiana dell'Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25.000 e 1:100.000, consultabile on line
 Istituto Geografico Centrale - Carta dei sentieri 1:50.000 n.1 Valli di Susa, Chisone e Germanasca

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Montagne della città metropolitana di Torino
Motta